Национальный монумент Ховенуип () находится на границе штатов Колорадо и Юта к западу от г. Кортес (Колорадо), США. Президент США Уоррен Хардинг объявил Ховенуип Национальным памятником США 2 марта 1923 года. Памятник состоит из 6 групп руин, созданных индейцами доколумбовой эпохи, из которых 4 находятся в Колорадо (Holly Canyon, Hackberry Canyon, Cutthroat Castle, Goodman Point) и 2 в штате Юта (Square Tower, Cajon).

Открытие 
Первыми европейцами, которые увидели Ховенуипские руины в 1854 году, были У. Д. Хантингтон и экспедиция колонистов-мормонов, хотя ещё ранее руины были известны соседним племенам юте и навахо. Название Ховенуип, означающее «пустынная долина» на языке паюте, дал руинам фотограф Уильям Генри Джексон в 1874 году.

Культурная история 
Уже 14 тыс. лет назад палеоиндейцы охотились на крупную дичь на территории Ховенуипа. Сельское хозяйство возникло в этих местах лишь около 500 г. н. э. В то время, по мнению археологов, слой плодородного грунта в этом регионе был глубже, частота осадков — выше, а температура — более умеренной, чем в настоящее время, поэтому в те годы в Ховенуипе наблюдался устойчивый рост населения. Местная сельскохозяйственная культура считается субкультурой племён Меса-Верде, входивших в состав культуры анасази.

В период 1150—1200 гг. обитатели Ховенуипа начали строить крупные пуэбло вокруг башен в каньонах. Они сооружали дамбы и водохранилища и перемещали свои поля в те места, где водными ресурсами можно было управлять. Также они строили крупные каменные башни, жилые кварталы и укрытия для родников и посевов. Хорошим примером такой древней общины пуэбло на месе (горном плато) является Гудмен-Пойнт в Колорадо, сооружённый во второй половине XIII века, вокруг которого обнаружено несколько меньших археологических поселений.

Местные жители культивировали кукурузу, бобы, тыкву и ряд других местных культур на террасных полях. Были созданы примитивные мелиорационные рвы для отвода воды к местам, где выращивались такие съедобные растения, как Cleome serrulata (:en:beeweed), физалис, съедобные виды осоки, ваточник, корень рогоза и дереза обыкновенная (волчьи ягоды). Кроме того, жители Ховенуипа занимались охотой и собирательством, которые играли вспомогательную роль в их рационе. Со временем, по мнению археологов, изменение климата и перенаселение привели к крупномасштабному экономическому кризису.

При строительстве домов и башен в Ховенуипе индейские строители не выравнивали почву, но приспосабливали конструкцию зданий под особенности скалистого рельефа, что требовало незаурядного архитекторского мастерства. Формы башен довольно разнообразны: встречаются D-образные, квадратные, овальные и круглые сечения.

Назначение башен остаётся предметом дискуссий, поскольку доступ к ним был сложен, в каждой бышне было несколько окон или узких смотровых отверстий. Башни были нередко соединены с кивой, обычно через тоннель. Расположение смотровых щелей и дверей в Ховенуипском «замке» (группа башен с квадратным основанием), возможно, связано с солнечным календарём: здание расположено так, что свет солнца просвечивал здание насквозь во время солнцестояний и равноденствий.

Пуэбло в Ховепвипе было покинуто в самом конце 13 века, вероятно, в результате засухи, охватившей весь регион Четыре угла, где к 1350 году свои места обитания покинули жители практически всех древних поселений. Археологические и культурные данные позволяют предположить, что жители региона мигрировали на юг и восток в долины рек Малая Колорадо и Рио-Гранде.

Около 1620—1650 гг. в регион прибывают кочевники — носители одного из южно-атабаскских языков, получившие от испанцев название «навахо»; они вытесняют пуэбло с большинства их территорий. На регион также часто совершают набеги индейцы юте.

Примечания

Литература 
 Frazier, Kendrick. People of Chaco: A Canyon and Its Culture. W.W. Norton and Company, New York, 1986. ISBN 0-393-30496-5.
 Noble, David Grant, editor. Understanding the Anasazi of Mesa Verde and Hovenweep. School of American Research, Santa Fe, New Mexico. 1985. See article by Joseph C. Winter, «Hovenweep Through Time.»
 Plog, Stephen. Ancient Peoples of the American Southwest. Thames and London, LTD, London, England, 1997. ISBN 0-500-27939-X.
 Pruden, T. Mitchell. The Prehistoric Ruins of the San Juan Watershed in Utah, Arizona, Colorado, and New Mexico.American Anthropologist, N.S. V (1903).
 Winter, Joseph C. «Hovenweep 1974.» Archaeological Report No. 1, Anthropology Department, San Jose State University, San Jose, California, 1975.

Ссылки 
 National Park Service: Hovenweep National Monument
 American Southwest, a National Park Service Discover Our Shared Heritage Travel Itinerary
 
 , from USGS

Археология в Юте
Археология в США
Достопримечательности США
Колорадо
Национальные монументы Вайоминга